

Culture 
 Le Chu est un patois angevin (Angers) beaucoup utilisée au Sud de la Loire. Quelques associations dites Chus tentent de garder ce patois pour qu'il ne sombre pas dans l'oubli.
 Chants de Chu est une anthologie de poésie chinoise du 
 Le Chu ko nu est une petite arbalète chinoise à levier.
 Chu~♡, single du groupe coréen F(x).

Lieux 
Plusieurs territoires de l’ancienne Chine portent ce nom :
 État de Chu, un État des périodes des Printemps et des Automnes (722 av. J.-C. - 453 av. J.-C.) et des Royaumes combattants (453 av. J.-C. - 221 av. J.-C.) ;
 Chu (907-951), un royaume de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes ; il couvrait le Hunan et une partie du Guangxi actuels ;
 Tchou, une ville du Kazakhstan ;
 Tchou, une rivière dans le nord du Kirghizistan et le sud du Kazakhstan.
 Ha Chhu, une rivière du Bhoutan

Patronyme 

 Almond Chu (1962-), photographe chinois ;
 Chu Hsi-ning (1927-1998), écrivain taïwanais ;
 Chu Jinling (1984-), joueuse de volley-ball chinoise ;
 Chu Lai (1847-1906), marchand chinois ;
 Chu Suiliang (596-658), historien chinois ;
 Chu Teh Chun (1920-), peintre chinois ;
 Chu Tien-wen (1954-), écrivaine taïwanaise ;
 Chu Văn An (1292-1370), écrivain vietnamien ;
 Chu Yuan (1934-2022), réalisateur chinois ;
 Jon Chu (1979-), réalisateur américain ;
 Judy Chu (1956-), femme politique américaine ;
 Steven Chu (1948-), physicien et homme politique américain ;
 Vanessa Chu (1994-), joueuse de squash chinoise ;
 Xu Chu (169/170-229/230), guerrier historique chinois.

Sigle 

CHU, sigle composé des trois lettres C, H et U, peut faire référence à :
 Centre hospitalier universitaire ;
 Centre hospitalier universitaire en France ;
 Centre d'hébergement d'urgence ;
 Coussin hémostatique d'urgence ;
 Christelijk-Historische Unie (en français, Union chrétienne historique), un ancien parti politique néerlandais, CHU selon les initiales ;
 , un émetteur radio canadien situé à Ottawa (Ontario) et transmettant des signaux horaires (Horloge radio-pilotée).

Code 
CHU ou chu peut faire référence à :
 CHU, , Alaska (États-Unis), selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 chu, le vieux-slave, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Voir aussi